Phreatomagmatismus ( (Genitiv )) bezieht sich in der Vulkanologie auf:
 allgemein Wasserdampf-Explosionen, bei denen überhitztes Wasser infolge einer plötzlichen Druckentlastung zu Dampf wird, siehe Phreatische Explosion
 Phreatomagmatische Explosion, eine Dampfexplosion, die aus dem Kontakt von heißem vulkanischem Material Oberflächenwasser resultiert im engeren Sinne

Siehe auch:
 Phreatisch (Begriffsklärung)